

Geografia

Szwajcaria 
 Berthoud – francuska nazwa miasta Burgdorf
 Berthoud – francuska nazwa dawnego okręgu (Amtsbezirk) Burgdorf

Stany Zjednoczone 
 Berthoud – miasto w stanie Kolorado, w hrabstwie Weld

Zobacz też 
 Charles Berthoud – szwajcarski zapaśnik
 Ferdinand Berthoud – francuski zegarmistrz i naukowiec.